Welzijn Voor Iedereen, een voormalige lokale politieke partij in Sint Anthonis;
Het oeuvre van Igor Stravinsky met de nummering volgens Eric Walter White.